Коронел-Мурта ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Жекитиньонья. Входит в экономико-статистический  микрорегион Арасуаи. Население составляет 9092 человека на 2006 год. Занимает площадь 813,853 км². Плотность населения — 11,2 чел./км².

История 
Город основан 12 декабря 1953 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 17.754.355,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.948,67 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,673 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс